Die Fußball-Landesklasse Brandenburg 1950/51 war die fünfte Austragung der Fußball-Landesklasse Brandenburg. Nachdem zur Saison 1950/51 die neue zweitklassige DDR-Liga an den Start gegangen war, wurde die Landesklasse Brandenburg zur dritten Spielklasse im DDR-Fußball-Ligensystem. Erneut wurde die Liga eingleisig mit 14 Mannschaften ausgespielt. Mit fünf Punkten Vorsprung setzte sich die BSG Einheit Spremberg vor der SG Süden Forst durch, wurde brandenburgischer Landesmeister und stieg in die DDR-Fußball-Liga 1951/52 auf. Mit der BSG Einheit Kyritz und der BSG Eintracht Gransee stiegen zwei Neulinge wieder ab. Die Bildung der Betriebssportgemeinschaften war weiter fortgeschritten und sie mussten den Namen ihrer zentralen Sportvereinigung annehmen. So gab es auch zu dieser Saison wieder Namensänderungen.

Abschlusstabelle

Anmerkungen

Quellen 
 Landesliga Brandenburg 1950/51 bei www.f-archiv.de
 D.F.S.F (Hrsg.): DDR-Chronik – DDR-Fußball 1949–1991 (Band 1). Berlin 2011.

Fußball-Landesklasse Brandenburg
Fußballsaison 1950/51